Peter Lindgren kan syfta på

 Peter Lindgren (1915-1981), skådespelare
 Peter Lindgren (journalist) (född 1965), journalist och föreläsare
 Peter Lindgren (musiker) (född 1973), musiker
 Peter Lindgren (sol-och-vårare) (1936–2015), finlandsfödd sol-och-vårare